688-й ночной лёгкобомбардировочный авиационный полк — воинское подразделение вооружённых сил СССР в Великой Отечественной войне.

История 
Сформирован осенью 1941 года, на базе Челябинской школы стрелков-бомбардиров. Имел на вооружении самолёты Р-5.

Менее чем через месяц после приказа о формировании полк был отправлен в действующую армию и уже в день прибытия на фронт экипажи полка ушли в первый боевой вылет.

Герои полка

Командиры 
 Капитан К. В. Яровой — 20.10.1941—18.09.1942

Литература

Ссылки 
 Полк // allaces.ru.

Бомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны
Лёгкие, ночные и ближнебомбардировочные авиационные полки СССР во время Великой Отечественной войны